Михаил Дмитриевич Беленицкий (род. , Москва, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Нижний Новгород».

Карьера 
Беленицкий является воспитанником московской школы «Глория», первый тренер – Павел Борисович Рябичев.

В сезоне 2017/2018 Михаил начал выступать за команду ДЮБЛ московского клуба МБА. В первенстве ДЮБЛ 2018/2019 Беленицкий стал бронзовым призёром и вошёл в символическую пятёрку «Финала восьми» как «Лучший атакующий защитник». По ходу этого сезона Михаил попадал в заявку основной команды МБА, играющей в Суперлиге-1, однако на паркете так и не появился.

В августе 2019 года Беленицкий подписал 4-летний контракт с «Нижним Новгородом».

29 сентября 2019 года Беленицкий дебютировал на профессиональном уровне. В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА против польской «Легии» (78:63) Михаил провёл на площадке 3 минуты 33 секунды, но результативными действиями не отметился.

Летом 2021 года, во время индивидуальной подготовки перед сборами «Нижнего Новгорода», Беленицкий получил разрыв крестообразной связки коленного сустава. После проведенной операции восстановление Михаила займет около 9 месяцев.

В сезоне 2022/2023 Беленицкий стал победителем Кубка России.

Сборная России 
В ноябре 2017 года Беленицкий принял участие в VII Российско-Китайских молодёжных летних игра в составе юниорской сборной России (до 15 лет).

В августе 2018 года Беленицкий, в составе сборной России (до 16 лет), стал победителем чемпионата Европы в дивизионе В. Михаил отметился статистикой в 3,4 очка, 2,7 подбора и 1,8 передачи.

Летом 2019 года Беленицкий принял участие в чемпионате Европы в составе сборной России (до 18 лет). На этом турнире команда заняла 6 место,а Михаил в среднем набирал 3,8 очка, 1,8 подбора и 1,7 передачи.

В январе 2023 года Беленицкий принял участие в просмотровом сборе кандидатов в сборную России.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Кубка России: 2022/2023
  Бронзовый призёр ДЮБЛ: 2018/2019

Сборная России 
  Победитель чемпионата Европы в дивизионе В (до 16 лет): 2018

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Нижний Новгород»